Karang Endah (Semendawai Suku III), een plaats in Indonesië
Karang Endah (Kota Agung), een plaats in Indonesië
Karang Endah (Kepahiang), een plaats in Indonesië
Karang Endah (Lengkiti), een plaats in Indonesië
Karang Endah (Runjung Agung), een plaats in Indonesië
Karang Endah (Kikim Timur), een plaats in Indonesië
Karang Endah (Batu Raja Barat), een plaats in Indonesië
Karang Endah (Merapi Barat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing